Heng puede estar referido a:

Geografía, territorios, condados, localidades, lugares 
 Heng, condado bajo la administración de la ciudad-prefectura de Nanning, en la región autónoma Zhuang de Guangxi, República Popular China.
 Monte Heng (Hunan), una de las cinco montañas sagradas del taoísmo en China.
 Monte Heng (Shanxi), una de las cinco montañas sagradas del taoísmo en China.

Personas 
 Heng Samrin (1934-), político camboyano.
 Zhang Heng (78-139), científico, astrónomo, pintor y escritor de origen chino.